Halicz – miasto na Ukrainie
 Halicz – wieś na Ukrainie w rejonie podhajeckim obwodu tarnopolskiego
 Halicz – góra w Bieszczadach
 Halicz – potok w Bieszczadach
 Emanuel Halicz (1921–2015) – polski historyk
 Michał Halicz (1888–1969) – polski aktor

Zobacz też 
 Księstwo Halicko-Wołyńskie
 Ruś Halicka